Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Pottawatomie () :
le comté de Pottawatomie, situé dans l'État du Kansas ;
le comté de Pottawatomie, situé dans l'État de l'Oklahoma.

Par ailleurs, il existe un comté avec un nom à consonance très voisine :
comté de Pottawattamie, situé dans l'État de l'Iowa.